Горобе́ц ( — воробей) — украинская фамилия.

Известные носители:
 Горобец, Алексей Фёдорович (1922—1961) — Герой Советского Союза.
 Горобец, Андрей Фёдорович (род. 1986) — российский самбист.
 Горобец, Артур Валерьевич (род. 1985) — украинский кикбоксер, криминальный авторитет.
 Горобец, Борис Валентинович (1928—2015) — начальник Главного управления производства ядерных боеприпасов Минисредмаша СССР и Минатомпрома России.
 Горобец, Валерий Валентинович (1967—1995) — Герой Российской Федерации.
 Горобец, Владимир Антонович (1924—1952) — полный кавалер ордена Славы.
 Горобец, Дмитрий Иванович (род. 1974) — советский и украинский футболист.
 Горобец, Иван Григорьевич (1909—после 1966) — советский и партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 2 и 3 созывов.
 Горобец, Иван Иванович (1939—2014) — советский и украинский актер, режиссер. 
 Горобец, Павел Матвеевич (1905—1974) — украинский советский живописец.
 Горобец, Руслан Борисович (1956—2014) — советский и российский музыкант, композитор.
 Горобец, Степан Христофорович (1913—1942) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Горобец, Тарас Павлович (1901—1960) — Герой Советского Союза.
 Горобец, Юрий Васильевич (1932—2022) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.

См. также 
 Горовец
 Оробец
 Огробец